Paradrina telekii är en fjärilsart som beskrevs av Diószeghy 1935. Paradrina telekii ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
telekii